Ра́пла () — волость в Эстонии в составе уезда Рапламаа.

География 

Расположена на юго-востоке Эстонии. Площадь — 859,47 км2, плотность населения в 2021 году составила 15,1 человека на 1 км2.

Почти 14 % территории волости покрывает лес. Здесь также находятся обширные болотные массивы: на севере — болота Хагуди, Кынну (Сели), Атла (Матси), Аммасааре и болотная система Махтра, в северо-западной части волости — болота Линнураба и Сыбесоо, в юго-восточной — болото Лоосалу, в южной — болото Тырасоо. В восточной части волости находится карстовая область Куйметса, одна из самых больших и своеобразных в Эстонии. В болотной системе Махтра, к северу от деревни Ярлепа, расположено крупнейшее озеро уезда Рапламаа — Ярлепа. На территории болота Лоосалу находится озеро Лоосалу — крупнейшее болотное озеро Эстонии. В северо-восточной части волости находится озёрная система Куйметса. Самая большая река волости — Вигала. На территории волости находятся 10 объектов природоохранной сети «Натура 2000».

Полезные ископаемые: торф, известняк, доломит, щебень, песок.

История 
Волость Рапла образована в октябре 2017 года в результате административно-территориальной реформы путём слияния волостей Юуру, Кайу, Райккюла и Рапла. Административный центр волости — город Рапла.

Символика 
Герб: на геральдическом щите зелёным и серебряным цветами изображён наклоненный на 45 градусов восьмиконечный крест — знак возрождения, древний символ счастья и оберег.
Флаг: на бело-зелёном полотнище зелёным и белым цветами изображён наклоненный на 45 градусов восьмиконечный крест.

Зелёный цвет символизирует природу и надежду, победу жизни и хорошие дела; серебряный цвет символизирует мудрость, преданность и просвещение. Разделение полотнища флага на 4 равные части символизирует 4 равноправных самоуправления, объединившиеся в новую волость Рапла. Символика была принята на заседании волостного совета 26 апреля 2018 года. До этого на конкурс был представлен 31 проект.

Население 
По данным регистра народонаселения, по состоянию на 1 января 2019 года в волости проживали , из них  (38,5 %) — в городе Рапла.

В период 2008—2017 годов численность населения волости имела тенденцию к снижению и в целом уменьшилась на 986 человек или на 6,8 %. Естественный прирост населения и сальдо миграции в этот же период были постоянно негативными.

По состоянию на 1 января 2018 года 64,0 % от общего числа жителей волости составляло трудоспособное население (возраст 15-64 года), 16,2 % — дети в возрасте 0-14 лет и 19,8 % — пенсионеры (возраст 65 лет и больше). Данные показывают, что население волости стареет, как и в целом по Эстонии.

В 2018 году женщины составляли 51,3 % от общего числа жителей волости, мужчины — 48,7 %. Согласно данным переписи населения 2011 года эстонский язык считает родным 96,8 % жителей волости, русский язык — 2,4 %. Остальные национальности (0,6 %) — украинцы, финны, литовцы и др. (75 человек).

Населённые пункты 
В составе волости 1 город, 5 посёлков и 83 деревни.

Город: Рапла.
Посёлки: Алу, Кайу, Куузику, Хагуди, Юуру.
Деревни: Алу-Метскюла, Аранкюла, Атла, Валли, Валту, Вана-Кайу, Ванксе, Ваопере, Вахакынну, Вахасту, Вяльятагузе, Ийра, Кабала, Кайгепере, Калеви, Калда, Каритса, Касванду, Келба, Кео, Кодила, Кодила-Метскюла, Койги, Койксе, Куйметса, Куку, Куузику-Нымме, Кыргу, Липа, Липаметса, Липсту, Лоэ, Лыйусе, Лыпеметса, Майдла, Махламяэ, Махтра, Метскюла, Мыйзаасеме, Мяллу, Нымме, Ныммеметса, Ныммкюла, Облу, Оола, Оргузе, Охулепа, Оэла, Паламулла, Пиргу, Пурила, Пурку, Пыллику, Пылма, Рака, Раэла, Райккюла, Ридакюла, Рёа, Садала, Сели, Сели-Нурме, Сикелди, Сулупере, Суурекиви, Тамси, Тапупере, Толла, Тоомья, Тути, Тырма, Уммару, Уускюла, Хагуди, Хелда, Хыреда, Хяргла, Эхерди, Юлейыэ, Юула, Яласе, Ялусе, Ярлепа.

Статистика 

Данные Департамента статистики о волости Рапла:

Число жителей на 1 января каждого года:

Число рождений:

Число смертей:

Зарегистрированные безработные:

Средняя брутто-зарплата работника:

В 2019 году волость Рапла занимала 24 место по величине средней брутто-зарплаты работника среди 79 муниципалитетов Эстонии.

Число учеников в школах:

Инфраструктура

Образование 
В волости работает 6 детских садов, 3 из них — при школах. В 2017/2018 учебном году их посещало 677 детей, что на 22 % выше, чем в 2008/2009 учебном году. Если ребёнку не хватает места в муниципальном детсаду, свои услуги предлагают частные детские учреждения, при этом на основе заявления родителей волостная управа компенсирует их затраты в размере до 250 евро в месяц.

В 2017/2018 учебном году в волости насчитывалось 6 общеобразовательных учреждений: s 3 основных школы-детсада, 2 основные школы и 3 гимназии. В посёлке Райккюла работает основная школа для детей с особыми потребностями; 3 небольших группы для таких детей есть в школе деревни Алу. Основная школа Хагуди является общинной школой, где обучаются ученики волости, которым требуется спокойная среда и индивидуальный подход. В городе Рапла работает Раплаская гимназия для взрослых, где есть возможность продолжить образование лицам старше 17 лет в третьей ступени основной школы и/или в гимназии. Гимназическое образование в этой школе возможно также получить в форме электронного обучения. Число учеников в школах в 2008/2009 учебном году составляло 1770 человек, в 2017/2018 учебном году — 1582 (снизилось на 11 %).

В волости есть 4 школы по интересам: Раплаская музыкальная школа, Раплаская школа по интересам, музыкальная школа Кайу и Школа по интересам при школе Эдуарда Вильде в Кайу. В 2017/2018 учебном году в этих школах в целом обучалось 293 ученика (в 2012/2013 году — 281).

Медицина и социальное обеспечение 
В волости работает 5 лечебных учреждений, из них в Рапла: уездная больница, Центр семейных врачей и частная поликлиника Praxis. В посёлке Юуру работает Центр здоровья, в посёлке Кайу — пункт семейного врача.

В посёлке Юуру работает дом по уходу на 24 места для пожилых людей и лиц с особыми потребностями. Комнаты в нём в основном двухместные. В каждой комнате можно установить принесённый с собой телевизор и дигибокс. Дом по уходу в Кайу предлагает круглосуточный уход пожилым людям, в нём 19 мест, из них 9 — в двухместной комнате и 1 — в одноместной. В 2019 году плата за место в этих учреждениях составляла 730 евро в месяц / 24 евро в сутки.

Раплаский центр по уходу является учреждением смешанного типа, который состоит из дневного центра-суповой кухни, дома по уходу, социальных квартир, кризисных площадей, приюта для бездомных, центра поддержки и центра для людей с психическими расстройствами. В 2019 году плата за место составляла 700 евро в месяц / 23 евро в сутки.

Пенсионерам и людям с особыми потребностями волость оказывает услугу социального транспорта, при этом лицам с тяжёлой или глубокой степенью инвалидности эта услуга предоставляется бесплатно в размере 500 километров в течение календарного года вне зависимости от цели поездки.

Культура, досуг и спорт 

В волости работает 21 принадлежащее волости культурное учреждение, в том числе 14 библиотек, а также одно частное культурно-развлекательное учреждение. Народные или сельские дома есть в Юуру, Кайу, Куйметса, Махтра, Вахасту. В деревне Ярлепа в 2011 году был открыт Центр образования и культуры Hakuke, где работают детсадовские группы и библиотека и находятся помещения для проведения общественных мероприятий. В городе Рапла есть певческая эстрада, которая была реновирована в 2018—2019 годах; в деревне Кабала есть певческая площадь.

В 2018 году в волости действовали 4 молодёжных центра: в городе Рапла и в посёлках Райккюла, Юуру и Кайу. В структуру Раплаского Открытого молодёжного центра также входят Молодёжная комната Алу и Молодёжная комната Куузику; к Открытому молодёжному центру Райккюла относятся Молодёжные комнаты в деревнях Пурку и Кабала.

Большинство спортивных объектов волости находятся при школах (гимнастические залы, стадионы, игровые площадки). Самое крупное спортивное сооружение волости — это построенный в 2010 году в городе Рапла спортхолл «Садолин» (Sadolin Spordihoone). В городе Рапла работает баскетбольная школа; спортивные холлы есть в Алу и Кабала. В волости есть лётное поле и парк для диск-гольфа.

Транспорт 
Через волость проходят уездные автобусные маршруты; железнодорожная станция есть в городе Рапла, железнодорожная платформа — в Хагуди. В рабочие дни на вокзале Рапла останавливается 15 следующих в Таллин поездов, на остановке Хагуди — 12 поездов; время в пути 1 час. Из Рапла в Пярну выходит 2 поезда, в Вильянди — 4. Автобусы из Рапла в Таллин выходят 4 раза в день, время в пути 1 час. Прямое сообщение с Таллином есть также из деревни Райккюла, автобус выходит 2 раза в день, время в пути 1,5 часа.

Жилая среда 
По данным переписи населения 2011 года в волости насчитывалось  жилых дома, из них 85,8 % — дома на одну семью, 7,9 % — многоквартирные дома и 6,3 % — прочие малые жилища (например, рядные дома и дома на две семьи). 50-55 % многоквартирных домов были построены в 1961—1980 годах, за исключением бывшей волости Кайу, где 40,7 % многоквартирных домов построены в 1981—1990 годах. В бывших волостях Кайу, Юуру и Райккюла 60-70 % домов на одну семью построены до 1945 года. Больше всего новых построек (1991 год и позже) — в бывшей волости Рапла.

Центральное теплоснабжение есть в городе Рапла, посёлках Алу, Юуру и в деревне Ярлепа. Сети центрального водоснабжения и канализации есть в городе Рапла, в посёлках Алу, Кайу, Куузику, Хагуди, Юуру, деревнях Валту, Ийра, Кабала, Кодила, Пурку, Райккюла, Уускюла, в плотнозаселённых местах деревень Куйметса, Майдла и Ярлепа.

Региональные полицейские работают в городе Рапла, посёлках Кайю и Юуру. В волости есть 2 полицейских по делам молодёжи. Спасательную деятельность координирует Спасательное отделение уезда Рапламаа, добровольные спасательные команды действуют в посёлке Кайу и деревнях Вахасту, Куйметса и Липа.

По данным Департамента полиции Эстонии за 2015 год уровень преступности в волости был ниже среднего по Эстонии.

Экономика 
Наибольшее число предприятий волости занято в сельском и лесном хозяйстве, торговле и строительстве. 94 % всех предприятий составляют микро-предприятия (численность работников менее 10).

Крупнейшие работодатели волости по состоянию на 31 декабря 2019 года:

Известные личности 
 Уку Мазинг — родился на хуторе Эйну, Райкюльская волость, Ревельский уезд, Российская империя.

Достопримечательности 

Памятники культуры:
 церковь Марии Магдалины в городе Рапла
Единственная в Эстонии приходская церковь с двумя башнями и одна из самых больших сельских церквей. Здание в стиле нового романтизма построено в 1899—1901 годах, автор проекта — , архитектор , который существенно изменил первоначальный проект; строительный мастер Карл-Рудольф Вальдес (Karl Rudolf Waldes);
 церковь Святого Михаила в посёлке Юуру
Первоначальная однонефная церковь без арки и башни была построена примерно в 1300 году, до настоящего времени сохранились только хоры в объёме первоначального основного плана. В XV веке над хорами был возведён сводчатый потолок; в 1847 году построена башня в стиле неоготики; в 1893—1895 годах проведена капитальная перестройка (архитектор Эрвин Бернгард); погибший в пожаре шпиль башни восстановлен в 1965 году;
 мыза Алу
Основана в 1456 году. За четыре столетия сменилаь множество владельцев. В 1858 году мызу купил Отто фон Лилиенфельд, при котором в 1862 году по проекту архитектора П. В. Алиша началось строительство главного здания мызы, завершившееся в 1875 году. Возникло величественное здание, напоминающее средневековую крепость. Так как временами в строительстве участвовал мастер , согласно его видению первоначальный проект был несколько изменён;
 мыза Ярлепа
Мыза основана в 1688 году. За столетие сменила множество владельцев. В 1803 году её приобрёл Отто Вильгельм фон Крузенштерн. В 1804 году его дочь Вильгельмина Фридерика вышла замуж за немецкого драматурга Августа фон Коцебу, по инициативе которого в Ярлепа был возведён новый господский особняк в стиле классицизма. В этот же период мыза стала своеобразным и известным культурным центром. Здесь ставились театральные пьесы и проводились другие культурные мероприятия. В течение следующих десятилетий мыза опять сменила несколько собственников. До Второй мировой войны на мызе располагалась табачная кампания Hendrik Antoni Tubakakompanii. В 1945—1946 годах главное здание и парк мызы были вспомогательным хозяйством Эстонского стрелкового корпуса, затем несколько лет здание принадлежало текстильной фабрике «Пунане Койт». В 1949—1957 годах парком и мызным зданием владел совхоз «Махтра», в 1957 году здание перешло Хозяйству племенного птицеводства Ярлепа. В настоящее время главное здание мызы и окружающий его парк находятся в частной собственности;
 мыза Лоху
Главное здание мызы является примечательным образцом господского особняка в регионе. Построено предположительно во второй половине 18-ого столетия, когда мызой владел Отто Вильгельм фон Крузенштерн, перестроено в первой половине 19-ого столетия, в настоящее время находится в частной собственности;
 мыза Майдла
В письменных источниках впервые упомянута в 1452 году, когда она перешла во владение дворянского семейства Денгофов. Старейшие части главного здания относятся к концу 15-ого — началу 16-ого столетия, свой нынешний вид оно приобрело после 1808 года, когда мызу купило семейство фон Майделей. В событиях 1905 года здание сильно пострадало. В 1920 году, после земельной реформы, эстонское правительство подарило мызу генералу Боргу, руководившему датскими добровольцами-участниками Освободительной войны. С 1950-х годов в главном здании мызы работает детский дом;

 бывшее здание Раплаской колхозной строительной конторы
Построено в 1977 году, архитектор . Уникальный для Эстонии образец архитектуры как по форме и конструкциям, так и по использованным материалам. Внешне выглядит как 7-ступенчатая восьмигранная пирамида, которую поддерживает более узкий, частично углублённый в грунт первый этаж. Крышу поддерживают массивные металлические фермы, спортивный зал освещает восьмиугольное окно в центре крыши. Своеобразным и редким для Эстонии является использование керамических плит на фасаде и их продолжение в отделке внутренних помещений.

Другие достопримечательности:
 хутор-музей Махтра в посёлке Юуру
Музей знакомит с предметами обихода и инструментами крестьян XIX века, а также с историей крестьянского восстания 1858 года, известного как ;
 природная тропа в ландшафтном заповеднике Яласе
Тропа длиной 2,6 километра включает дощатой тропу длиной 940 метров и проходит через пустошь Липсту и озеро на болоте Сыбессоо. По ней возможно пройти в любое время года. Также можно совершить поход по болоту в специальных «болотоступах». Здесь встречается множество птиц, среди них лебедь-кликун, болотный лунь, дятел, тетерев, рябчик, клинтух и филин. Летом на поверхности воды расцветают кувшинки, в жаркую погоду можно искупаться в озёрах.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт волости Рапла

Волости Эстонии
Рапламаа
Административные единицы, образованные в 2017 году